Green Dolphin Street steht für:

 Green Dolphin Street, US-amerikanischer Spielfilm von 1947
 On Green Dolphin Street, Filmsong und Jazzstandard von  Bronisław Kaper und Ned Washington
 On Green Dolphin Street, Roman von Sebastian Faulks (2001)
 On Green Dolphin Street (Bill Evans), Jazzalbum von Bill Evans (1959)
 On Green Dolphin Street (Rahn Burton), Jazzalbum von Rahn Burton (1992)
 On Green Dolphin Street (Archie Shepp), Jazzalbum von Archie Shepp (1978)